Regno di Mezzo, altro nome usato per il Celeste Impero in Cina
 Regno di Mezzo degli Ittiti